Een verlader (en: 'shipper')  is een partij in de logistieke keten die goederen vervoerd wil hebben. Vaak is dit de producent van de goederen; soms is de ontvanger de verlader.

De verlader schakelt voor het vervoer veelal een van de volgende soorten bedrijven in:
 een vervoerder die het transport van de goederen uitvoert,
 een expediteur bemiddelt tussen verlader en de vervoerder, en soms wat administratieve zaken op zich neemt zoals het verzorgen van vervoer- en/of douanedocumenten,
 een fysieke distributeur die naast vervoer, ook opslag en distributie van goederen levert, met mogelijk extra diensten zoals assemblage, facturering en etikettering.

In België wordt de beroepsgroep verdedigd door O.T.M., de Organisatie van Traffic Managers. In Nederland is evofenedex, een organisatie die de belangen van verladers behartigt. De Europese belangenvereniging van verladers is de European Shippers' Council (ESC). Deze laatste richtte in 2015 mee een wereldwijde belangenorganisatie op, de GSA of Global Shippers' Association.

Goederenvervoer